Zich ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Zich (* 1975), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Joseph Wenzel Zich (um 1754–1824), österreichischer Glashersteller
 Josef Zich (1789–1834), österreichischer Glashersteller
 Karel Zich (1949–2004), tschechischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Otakar Zich (1879–1934), tschechischer Komponist und Ästhetiker
 Otto Zich (* 1942), österreichischer Informatiker und Manager
 Stefan Zich (* 1977), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Zych
 Czich